— современная японская писательница.

Биография 
Хитоми Канэхара бросила школу в 15 лет и с тех пор всё своё время отдаёт писательскому труду. В этом её поддерживает отец, Мицухиро Канэхара, профессор литературы и переводчик детских книг.

Она родилась и в настоящее время живёт в Токио. Написала свой первый роман «Змеи и серьги» в 21 год. Это произведение было удостоено престижной премии имени Акутагавы, одной из самых престижных литературных премий в Японии; вместе с Рисой Ватая (род. 1984), поделившей первое место, является самым молодым лауреатом этой награды. К 2008 году тираж дебютного романа Канэхары достиг миллиона экземпляров.

Библиография 
 Змеи и серьги. Shueisha Publishing Co., 2003.
 Ash Baby. Shueisha Publishing Co., 2004.
 AMEBIC. Shueisha Publishing Co., 2005.
 Autofiction. Shueisha Publishing Co., 2006.
 Hydra. Shincho Publishing Co., 2007.

Примечания 

Лауреаты премии Акутагавы